Мансуров Зуфар Хайретдинович (15 марта 1909 года — 4 октября 1942 года) — пал смертью храбрых в Великой Отечественной войне, поэт, прозаик и переводчик. Член Союза писателей СССР.

Произведения начинаются печататься в 1934 году .

В 1941 году принят в ряды Красной Армии, погиб в Великой Отечественной войне.

Произведения 
 Салют. Стихи и переводы.Уфа,1941 год

 Поэма «В песках» и стихи (В коллектином сборнике «Песня остается в строю», Уфа, 1960 год).

В Уфе  Национальной библиотеке имени Ахмет Заки Валиди  для студентов Башкирский государственный  университет  прошел открытый урок в форме литературной композиции, посвященный поэтам – фронтовикам «Ваше мужество- вечно в наших сердцах» (2015). Студенты подготовили доклады о неизвестных простому читателю башкирских поэтах, погибших во время  Великой Отечественной войне.  Среди  Гали Ахмати, Зиннат Ҡотип, Хурмат Хайри, Ахмет Шакири, Нур Исмагилов, Сабир Киньякаев прозвучало и имя Зуфара Мансурова .

Примечания 

Писатели СССР